Jan Dąbrowski – pierwsza osoba pełniąca funkcję burmistrza Łodzi znana z imienia i nazwiska
 Jan Michał Dąbrowski (1718–1779) – pułkownik, ojciec Jana Henryka
 Jan Henryk Dąbrowski (1755–1818) – generał broni Wojska Polskiego, twórca Legionów Polskich we Włoszech
 Jan Michał Dąbrowski (1783–1827) – generał brygady Wojska Polskiego
 Jan Kanty Dąbrowski (1791–1853) – biskup pomocniczy poznański
 Jan Dąbrowski (1810–1887) – duchowny katolicki, działacz narodowy, pedagog
 Jan Dąbrowski (1882–1940) – adwokat i publicysta, obrońca Adama Ciołkosza w procesie brzeskim (1931–1933)
 Jan Dąbrowski (1888–1975) – architekt i konserwator
 Jan Zygmunt Dąbrowski (1890–1940) – pułkownik audytor Wojska Polskiego, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego
 Jan Dąbrowski (1890–1965) – historyk polski
 Jan Dąbrowski (1891–1974) – kawaler VM
 Jan Dąbrowski (1904–1964) – dziennikarz, poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–1952)
 Jan Dąbrowski (1934–2023) – archeolog, profesor
 Jan Dąbrowski (ur. 1942) – doktor fizyki, pisarz
 Jan Dąbrowski (ur. 1996) – polski youtuber, prezenter radiowy i telewizyjny, pisarz